Die Coleman Vision Tennis Championships 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 15. bis 22. September 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Albuquerque